Wheelman bezeichnet:

 Wheelman (Computerspiel), ein Action-Adventure aus dem Jahr 2009
 Wheelman (Film), eine Netflix-Produktion aus dem Jahr 2017